

Prénom 
 Whipple Van Buren Phillips (1833-1904), homme d'affaires américain.

Patronymes 
Le nom de Whipple est celui de plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Abraham Whipple  (1733-1819), commodore de la marine américaine.
 Allen Whipple (1881-1963), chirurgien américain, a établi la technique de référence pour la duodéno-pancréatectomie céphalique
 Amiel Weeks Whipple, (1816-1863), général américain de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Beverly Whipple, sexologue américaine ;
 Dorothy Whipple (1893-1966), romancière anglaise ;
 Fred Lawrence Whipple (1906-2004), astronome américain ;
 George Whipple (1878-1976), médecin américain, chercheur en médecine, Prix Nobel en 1934 ;
 John Adams Whipple (1822-1891), inventeur américain et pionnier de la photographie ;
 Mary Whipple (née en 1980), rameuse d'aviron américaine ;
 Sam Whipple (1960-2002), acteur américain.
 Squire Whipple (1804-1888), ingénieur civil américain.

Science 

 Bouclier Whipple, un type de bouclier contre les impacts hypervéloces

 Observatoire Fred Lawrence Whipple, observatoire astronomique (Arizona, États-Unis).

 Maladie de Whipple, maladie bactérienne rare, décrite par George Whipple.

Musée 
 Le musée Whipple est consacré à la science et situé à Cambridge.